Maluro bezeichnet in Osttimor:

 einen Suco im Verwaltungsamt Quelicai, siehe Maluro
 einen Suco und Aldeia im Verwaltungsamt Viqueque, siehe Maluru
 einen Ort und Aldeia im Suco Lore I, siehe Maluro (Lore I)
 eine Aldeia im Suco Lelalai, siehe Lelalai
 einen Ort im Suco Cacavei, siehe Cacavei
 einen Ortsteil von Beaco im Suco Maluru, siehe Beaco